TPM может означать
 Trusted Platform Module — спецификация в вычислительной технике
 Total Productive Maintenance — это философия, формирующая корпоративную культуру, в рамках которой все сотрудники вовлечены в поддержание работоспособности всего оборудования в компании, что является основополагающим фактором развития производственной системы.